Vinter-OL 2002 var den 19. olympiske vinterleg og blev arrangeret i Salt Lake City i Utah, USA. Norge blev bedste nation for første gang siden Grenoble i 1968, men først efter at dopingtiltalte tysker Johann Mühlegg blev frataget sine tre guldmedaljer.

Medaljestatistik

Kilder 

   IOKs side om Vinter-OL 2002 (medaljestatistik, antal deltagere og datoer for åbningen og afslutningen)

 
Sport i 2002
Salt Lake City